Enrico Letta – włoski polityk, minister, eurodeputowany, parlamentarzysta, premier Włoch
 Gianni Letta – włoski polityk i dziennikarz
 Letta Mbulu – południowoafrykański wokalista jazzowy